Vannutelli ist der Familienname folgender Personen:

 Serafino Vannutelli (1834–1915), Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Vincenzo Vannutelli (1836–1930), Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche